Jean Damphousse (1952-) est un politicien québécois ;
Jean-François Damphousse (1979-) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
Marcel Damphousse (1963-) est un évêque catholique canadien ;
Vincent Damphousse (1967-) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.